Kwakowo ist der Name zweier Orte in Polen:
 in der Woiwodschaft Pommern: 
 Kwakowo (Kobylnica) (Quackenburg, Kreis Stolp/Pommern)
 in der Woiwodschaft Westpommern: 
 Kwakowo (Szczecinek) (Alt Quackow, Kreis Neustettin/Pommern)